Förenta stater, eller förenta staterna, kan syfta på:

Politisk geografi
Amerikas förenta stater – en konfederation (1776-1789) och senare federal statsbildning i Nordamerika från 1789, se USA
Belgiens förenta stater – en statsbildning i Västeuropa 1790
Republiken Brasiliens förenta stater – officiellt namn för Brasilien 1889-1937, se Första brasilianska republiken
Brasiliens förenta stater – officiellt namn för Brasilien 1937-1967, se Brasilianska militärregeringen
Colombias förenta stater – namn som genom Rionegrokonstitutionen 1863 antogs för den stat som tidigare varit känd som Republiken Nya Granada 1863–1886
Republiken Indonesiens förenta stater – en federal stat till vilken Nederländerna formellt överförde suveräniteten över Nederländska Indien den 27 december 1949. 1949-1950
Joniska öarnas förenta stater – en stat i Joniska havet under brittiskt beskydd åren 1815–1864 
Mexikos förenta stater – en federal konstitutionell republik i Nordamerika från 1867, se Mexiko
Mexikos förenta stater (1824–1864) – statsbildning mellan första och andra kejsardömet 1824-1864
Stellalands förenta stater – boerrepublik bestående av Stellaland och Goshen i södra Afrika 1883-1885
Venezuelas förenta stater – officiellt namn för Venezuela 1864-1953

Politisk teori
Afrikas förenta stater – begrepp använt om en föreslagen afrikansk federation
Europas förenta stater – begrepp använt om en föreslagen europeisk federation

Se även
Förenade kungariket (olika betydelser)